Браз:
 
  (1920—1996) — бразильский баскетболист, призёр Олимпийских игр 1948 года
 БрАЗ — Братский алюминиевый завод.